Ефи́м Петро́вич Зайце́вский (1799, по другим источникам 1800 или 1801 — конец 1860 или начало 1861, Неаполь) — русский поэт, морской офицер. Участник Русско-турецкой войны (1828—1829).

Биография 
Биографические сведения скудны. Зайцевский родился в 1799, по другим сведениям в 1800 или 1801, умер в Неаполе в 1860 или 1861 году.

Служил в морском флоте, участвовал в турецкой кампании 1828—1829 гг.; 16 января 1829 года в чине капитан-лейтенанта награждён орденом св. Георгия 4-й степени (№ 4258 по списку Григоровича — Степанова); произведён в капитаны 2-го ранга (1846).

Впоследствии служил в министерстве иностранных дел. С 1851 по 1853 годы занимал должность генерального консула в Сицилии, а 28 июля 1853 года назначен был состоять при миссии в Неаполе.

Творчество 
В свободное время писал стихи преимущественно элегические стихотворения, оригинальные и переводные, которые печатал в периодических изданиях с середины 1820-х годов: в «Новостях литературы» (1825—1826), «Невском альманахе» (1825, 1826—1827), «Северных цветах» (1828—1829). Сотрудничал также в «Телескопе», «Сыне Отечества», «Маяке», «Литературной газете» и многих альманахах.

Краткий перечень дошедших до нас стихотворений Зайцевского:
 «Весна» («Полярная Звезда» 1825),
 «Абазия» (ib.),
 «Одесса» (Из письма Г-му) («Невский альманах» 1826),
 «Антологический отрывок» (ib.),
 «К С***» (При известии об отъезде его в Грузию) (ib.), «Черное море» (ib.),
 «Возвращение с моря» (ib.),
 «Весна» (ib.),
 «Вечер в Тавриде» (ib.),
 «Учан-су» («Северные цветы» 1828),
 «Б. Ф. P-ой» (ib., 1829),
 «К нераспустившейся розе» (В альбом ***) («Радуга» 1830. Перепечатано в «Венере» 1831, ч. II),
 «Денису Васильевичу Давыдову» («Литер. Газета» 1830, № 11),
 «Книга природы» («Литер. Газета» 1830, № 17),
 «Швейцария». Отрывок из письма к *** («Телескоп» 1832, ч. VIIІ, № 7),
 «Мне говорят: страшись оков любви опасных» («Весенние цветы» 1835),
 «Песня» (из собрания песен русского моряка), посвящается флотам Балтийскому и Черноморскому («Маяк» 1840, ч. III),
 «Полдень в Венеции» («Новоселье» 1845, ч. І)
 «В альбом Е. И. К-ой» («Нов. Лит.», кн. XI, апрель),
 «Любовное размышление» (ib.),
 «Возвращение с моря» (ib., кн. XI, май),
 «Элегия» (1824) (ib.) и
 «Элегия» (ib.),
 «Развалины Херсонеса»
 «Памяти Пушкина», 1837 (?) и др.

Память 
Поэт Д. В. Давыдов увековечил имя поэта — участника русско-турецкой войны 1828—1829 годов в написанном в 1828 году стихотворении «Зайцевскому, поэту-моряку»:

Примечания

Литература 

 Вацуро В. Э. Зайцевский Ефим Петрович // Русские писатели, 1800—1917. — М., 1992. — Т. 2. — С. 317. — ISBN 5-85270-064-9.
 

Персоналии по алфавиту
Русские поэты
Поэты России
Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса